El término Mixe puede referirse a varios artículos:

 Pueblo mixe - grupo indígena mexicano ubicado en el estado de Oaxaca, México.
 Lenguas mixe-zoqueanas - familia lingüística cuyas lenguas adscritas son habladas en el istmo de Tehuantepec, la sierra de Juárez y el occidente de Chiapas.
 Lenguas mixeanas - una de las dos ramas de la familia lingüística mixe-zoqueana.
 Idioma mixe - una lengua que pertenece a la familia lingüística mixe-zoqueana.
 Prelatura de Mixes - prelatura creada el 21 de diciembre de 1964 por el papa Pablo VI que tiene su sede en la ciudad de San Pedro y San Pablo Ayutla, Oaxaca, México. 
 Uhart-Mixe - localidad y comuna francesa del departamento de Pirineos Atlánticos en la región de Aquitania.